Арде́ш (, ) — департамент в центральной части юга Франции. Часть региона Овернь — Рона — Альпы. Административный центр — Прива.

География 
Площадь территории — 5529 км². Департамент расположен в гористой местности к западу от Роны.

История 
Ардеш — один из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 г. Находится на территории бывшей провинции Виваре.

Административно-территориальное деление 

Департамент включает 3 округа, 33 кантона и 339 коммун.

Неандертальцы 
 У двух детей неандертальцев, живших в бассейне Роны (местонахождение Пейре (Payre)) ок. 250 тыс. л. н., обнаружены следы отравления свинцом.
 На стоянке Абри-дю-Мара в долине реки Ардеш нашли сплетённые в верёвку обрывки растительных волокон, датируемые возрастом 52—41 тыс. лет назад.

Примечания

Ссылки 
 Префектура
 Генеральный совет
 Les Inforoutes de l’Ardèche — 271 коммун Ардеша
 Туристический портал
 Ардеш в Интернете
 Ardechoo — портал департамента
 блог об Ардеше
 гид по Ардешу
 Ardeche — Portail annonces
 Télévision locale de l’Ardèche